Červený kostel může být:

 Kostel svaté Barbory (Adamov) – kostel v Adamově
 Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského – kostel v Brně
 Červený kostel (Olomouc) – kostel v Olomouci
 Evangelický kostel (Opava) – kostel v Opavě
 Evangelický Kristův kostel (Ostrava) – kostel v Ostravě
 Kostel svatého Pavla (Ústí nad Labem) – kostel v Ústí nad Labem
 Červený kostel (Litoměřice) – kostel Sboru Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích 
 Červený kostel (Teplice) – kostel v Teplicích
 Kostel svatého Josefa (Svitavy, předměstí)
 Červený kostel (Varnsdorf) – kostel ve Varnsdorfu
 Kostel svatého Petra a Pavla (Kadaň) - Kostel církve československé husitské v Kadani

Související články 
 Červený chrám (Peruštica) – raně středověký chrám v Bulharsku
 Červený Kostelec – město ve východních Čechách nazvané podle tamnního červeného kostela